

Patronyme 

 Aimé Molinié (1908-2001),  homme politique français ;
 Arnaud Molinié (1973-), personnalité française du monde de l’industrie et des médias ;
 Émile Molinié (1877-vers 1964), architecte français ;
 Éric Molinié (1960-2022), personnalité française du monde associatif ;
 François Molinié (1972-), avocat français ;
 Georges Molinié (1944-2014), philologue français, professeur des universités à l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV), spécialiste de stylistique française et de sémiotique ;
 Hector Molinié (1872-1956), homme politique français ;
 Jean Molinié (1868-1936), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Molinié (1880-1971), général français de la Seconde Guerre mondiale ;
 Marc Molinié (1960-), pilote de rallyes français ;
 Marie-Dominique Molinié (1918-2002) Prêtre catholique, Ordre des Prêcheurs, théologiens ;
 Robin Molinié (1990-), handballeur français.